Сен-Жорж-де-Лонгп'є́рр, Сен-Жорж-де-Лонґп'єрр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Пуатьє, 65 км на схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 100 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 239,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жорж-де-Лонгп'єрр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жорж-де-Лонгп'єрр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта